Greuter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Greuter (1745–1822), Schweizer Industrieller, Sozialreformer, Politiker und Musterbauer
 Elias Greuter der Ältere (1565/1570–1646), deutscher Maler
 Elias Greuter der Jüngere (um 1595–1641/1642), deutscher Maler
 Johann Greuter († 1641), deutscher Maler
 Johann Friedrich Greuter (1590–1662), deutscher Maler und Kupferstecher
 Josef Greuter (1817–1888), österreichischer Priester, Gymnasiallehrer und Politiker 
 Werner Greuter (* 1938), Schweizer Botaniker

Siehe auch:
 Greiter
 Kreuter
 Kreutter
 Kreuder